Orval (cervesa), cerveseria trapenca belga situada a vora dels murs de l'Abbaye Notre-Dame d'Orval a la regió Gaume de Bèlgica      
 Orval (formatge)
 Biologia:
 Orval o Hypericum androsaemum, planta fanerògama de la família de les clusiàcies (abans anomenada Hipericàcies), present a
 Orval o Salvia sclarea
 Orval o martinet de nit, au de la família dels ardeids  
 Toponímia:
 Orval (Cher), municipi al departament de Cher (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Orval (Manche), municipi al departament de la Manche (regió de Normandia, França)
 Abadia d'Orval, abadia cistercenca fundada el 1132 a Villers-devant-Orval (regió de Gaume, província de Luxemburg, Bèlgica)